Білоруська футбольна вища ліга 2018 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартувала 30 березня 2018 року та тривала до 2 грудня 2018 року. Титул чемпіона у 13-й раз поспіль здобуло БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Білоруська федерація футбола  
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2018
Білорусь
2018 у білоруському спорті